Better than a Stick in the Eye è un album degli SNFU pubblicato nel 1988.

Tracce

Note

Collegamenti esterni